Eliot Teltscher (1959-), joueur de tennis américain,
  (1801-1837), peintre et lithographe autrichien.

Patronyme germanique